Short kan syfta på :

Personer
 Elizabeth Short (1924–1947), amerikanskt mordoffer
 Horace Short (1872–1917), brittisk flygplanskonstruktör
 Jake Short (född 1997), amerikansk skådespelare
 James Short (1710–1768), skotsk matematiker och optiker
 Martin Short (född 1950), kanadensisk komiker
 Nigel Short (född 1965), brittisk schackspelare
 Philip Short (född 1945), brittisk journalist och författare

Geografi

Antarktis 

 Short (ö),

USA 

 Short (ort), Oklahoma, Sequoyah County, 

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Skotska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar